Hrvatski stolnoteniski savez (HSTS) je hrvatska krovna stolnoteniska organizacija.

Osnovan je 22. listopada 1939. godine u Zagrebu kao Hrvatski table-tennis savez. Novoformiran je oba puta u Zagrebu. Prvi puta 8. prosinca 1945. u okviru Zemaljskog fizkulturnog odbora Hrvatske kada je osnovan Odbor za stolni tenis te ponovno 5. travnja 1950. kao Stolnoteniski Savez Hrvatske (STSH).  Član je Europske stolnoteniske organizacije (European Table Tennis Union - ETTU) od 15. travnja 1992. i Svjetske stolnoteniske federacije (International Table Tennis Federation - ITTF) od 19. svibnja 1993. godine.

Međunarodni naziv za ovaj savez je Croatian Table Tennis Association.

Sjedište saveza je na Trgu Krešimira Ćosića 11 u Zagrebu.

Olimpijske igre

Pojedinačno

Parovi
medalje osvojene za Jugoslaviju od sportaša koji su kasnije nastupali za Hrvatsku naglašene su u zagradama

Ekipno

Pregled ekipnih nastupa

Svjetsko prvenstvo
nakon izdanja 2016

italic - hrvatski stolnotenisači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju; medalje osvojene za Jugoslaviju od sportaša koji su kasnije nastupali za Hrvatsku naglašene su u zagradama

Pojedinačno

Parovi

Ekipno

Stolnotenisači
Najveći uspjeh je 12. mjesto 2014. u Tokiju.

{{nowrap|Hrvatski stolnotenisači sudjelovali su u svim uspjesima reprezentacije Jugoslavije na Svjetskom ekipnom prvenstvu:}}Osvajanju srebra 1939., 1975. i 1991. te bronce 1951., 1969. i 1971.
Stolnotenisačice
Najveći uspjeh je 16. mjesto.

Pregled ekipnih nastupa

Svjetski kup
Table Tennis World Cup
nakon izdanja 2015

Pojedinačno

Sudionici Svjetskog kupa
(lista nepotpuna)
Tamara Boroš, Zoran Primorac,

Parovi
medalje osvojene za Jugoslaviju od sportaša koji su kasnije nastupali za Hrvatsku naglašene su u zagradama

Sudionici Svjetskog kupa
(lista nepotpuna)
Zoran Primorac,

Ekipno
Stolnotenisači
n/a
Stolnotenisačice
n/a

Pregled ekipnih nastupa

Izdanja

Europsko prvenstvo
nakon izdanja 2014

Objašnjenje tablice: Na Svjetskim i Europskim prvenstvima nerijetko nastupaju parovi sastavljeni od igrača različitih državljanstava. Medalje koje su osvojili parovi u kojima je pola para imalo hrvatsko državljanstvo, odnosno bilo hrvatske nacionalnosti u Jugoslaviji označene su sa *.

italic - hrvatski stolnotenisači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju; medalje osvojene za Jugoslaviju od sportaša koji su kasnije nastupali za Hrvatsku naglašene su u zagradama

Pojedinačno

Parovi

Ekipno

Stolnotenisači

{{nowrap|Hrvatski stolnotenisači sudjelovali su u svim uspjesima reprezentacije Yugoslavije na Europskom ekipnom prvenstvu:}}Osvajanju zlata 1962. i 1976., srebra 1964., 1970. i 1972. te bronce 1968., 1974. i 1982. 
Stolnotenisačice

Hrvatske stolnotenisačice sudjelovale su u osvajanju srebra za reprezentaciju Yugoslavije 1984. To je najveći uspjehYugoslavenske reprezentacije, koja je još osvojila broncu 1990.

Pregled ekipnih nastupa
q - rang natjecanja je umjesto plasmanom na prethodnom EP-u bio određen posebnim kvalifikacijskim turnirom ili Europaligom

Europaliga
održavala se do 2002./03.; ekipno natjecanje za članice ETTU-a

Europske igre

Pojedinačno

Ekipno

Pregled ekipnih nastupa

Ostala natjecanja

ITTF Završni turnir
ITTF World Tour Grand Finals, prije ITTF Pro Tour Grand Finals

Pojedinačno

Masters
Table Tennis World Masters, poznat i kao Table Tennis Norwich Union Masters; samo muški singl; ukinut

italic - hrvatski stolnotenisači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju

ITTF World Tour

Zoran Primorac je jedan od 4 stolnotenisača izvan Kine koji je osvojio China Open u pojedinačnoj konkurenciji. Turnir se održava od 1996., a u 9 sezona World Toura održavao se dvaput godišnje.

ITTF Challenge Series

Europe Top-16
od prvog izdanja 1971. do 2014. održavan u formatu (Europe) Top-12; samo pojedinačna konkurencija
italic - hrvatski stolnotenisači koji su medalje osvajali za Jugoslaviju
nakon 2018.

Najbolja pozicija na ITTF ljestvici
studeni 2018.

Pojedinačno
 Tamara Boroš 2.
 

Parovi
 ?            
 ?

Ekipno
 muška reprezentacija: 9. (2007.)

Popis igrač(ic)a u TOP 10

Pojedinačno
M: Zoran Primorac
Ž: Tamara Boroš

Parovi

Tablica usporedbe hrvatskih stolnotenisača

Omjer reprezentacije s protivnicima na velikim natjecanjima

ETTU Dvorana slavnih
Tamara Boroš, Žarko Dolinar, Antun Stipančić, Dragutin Šurbek

Ostalo
Stolni tenis se u Hrvatskoj prvi put počeo igrati 1903. u Društvu za promicanje športa i poljepšavanje trgovišta u Donjem Miholjcu.

U Čakovcu je 1925. Geza Legenstein osnovao prvu stolnotenisku sekciju u Hrvatskoj, osnovanu u okviru Čakovečkoga sport kluba. Čakovčani Geza Legenstein i Elizabeta Legenstein bili su 1929. prvi hrvatski igrači koji su nastupili na svjetskom prvenstvu (nastupili kao dio Jugoslavenske reprezentacije).

Prvu stolnotenisku publikaciju - Tenis na stolu objavio je u Zagrebu 1934. Stjepan Huic.

Prvi Europe TOP-12 turnir održan je 1971. u Zadru, a drugi godinu dana kasnije u Zagrebu. Danas tradicionalni turnir najboljih europskih igrača i igračica inicirao je Tomo Amižic.

Najviše nastupa (7) na OI ima Zoran Primorac, dok kod žena Tamara Boroš ima 4.

Svjetska prvenstva u Hrvatskoj
Svjetsko prvenstvo 2007., Zagreb

Mlađe kategorije na svjetskim natjecanjima
nakon 2016. 

Nap. Medalje osvojene u parovima u kojima je samo pola para imalo hrvatsko državljanstvo naznačene su nakon točke.

Vidi još
 Hrvatski klubovi osvajači i finalisti europskih ili svjetskih kupova

Popis međunarodnih turnira u Hrvatskoj

Vanjske poveznice
 Web stranica saveza
 ITTF baza podataka

Izvori
 Hrvatska enciklopedija

Stolni tenis